X-Крим (Ікс Крим) — починаючи з 2004 року, щорічні змагання з екстремального марафону.  Змагання організовуються за сприяння контрольно-рятувальної служби АР Крим.

Команди учасників змагань мають подолати маршрут через гори Криму із декількома спеціальними етапами.  Перемогу здобуває команда, що витратила (разом із штрафним часом) найменше часу на подолання маршруту.

Дистанції являють собою маршрути туристських подорожей, що складаються із етапів, що містять елементи велосипедної траси (для відповідного класу), пішого, гірського, спелео- та водного видів туризму, альпінізму та скелелазіння, спортивного орієнтування по карті та по легенді, супутниковій навігації в екстремальних умовах (в темний час доби, в умовах обмеженої видимості, підвищеної вологості, пониженої температури тощо), котрі необхідно подолати за визначений час.

Див. також 

Туризм
Туризм в Україні

Посилання 
Сайт перегонів X-Крим

Спортивні змагання
Спорт у Криму